Ruy kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ruj (bergstopp), Pernik, Obsjtina Trn,

Frankrike 

 Ruy, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar